Сурди́н — русская фамилия. Известные носители:

 Сурдин, Владимир Георгиевич (род. 1953) — советский и российский астроном и популяризатор науки.
 Сурдин, Никифор Григорьевич (1896—1938) — советский государственный деятель. Председатель ЦИК Мордовской АССР (1934—1938)